Kursk se poate referi la:
Kursk, oraș în Rusia;
Regiunea Kursk, subiect federal al Rusiei;
Craterul Kursk, un crater de impact meteoritic din Rusia; 
Anomalia magnetică Kursk
Bătălia de la Kursk
Sfânta Fecioară din Kursk, icoană ortodoxă rusă; 
Submarinul Kursk.
Explozia submarinului Kursk (2000).

 ''Vedeți și: Kurski (dezambiguizare)